

Patronyme
 Filippo Bagnato (1948-   ), homme d'affaires italien.
 Franz Anton Bagnato (1731–1810), architecte allemand, fils de Johann Caspar Bagnato.
 Franz von Bagnato (1843–1896),  personnalité politique  allemande.
 Johann Caspar Bagnato (1696-1757), architecte allemand.
 Massimo Bagnato (1972-   ), acteur italien.

Divers
 Panneggio bagnato, technique pour rendre le modelé des plissés et des drapés sur un corps humain.
 Pan bagnat, dérivé directement de l'italien pane bagnato (pain mouillé), spécialité culinaire niçoise.